Лондонский международный конкурс струнных квартетов (), с 2010 г. Вигмор-холлский международный конкурс струнных квартетов () — конкурс струнных квартетов, исполняющих академическую музыку, основанный в 1979 г. в Лондоне Иегуди Менухиным и Ифрой Ниманом. Конкурс проходит раз в три года.

Конкурс проводился Лондонским фондом струнных квартетов (), а в 2010 году перешёл под управление администрации известного лондонского концертного зала Вигмор-холл. Сумма первой премии — Премии имени Менухина — составила в 2006 г. 12000 фунтов, в 2015 г. первая премия составляет 10000 фунтов. На конкурсе присуждались или присуждаются также ряд дополнительных призов, в том числе приз Эстерхази (за лучшее исполнение квартетов Гайдна), приз Амадеус (за лучшее исполнение квартетов Моцарта) и приз зрительских симпатий.

Победители конкурса 
 1979 — Квартет Такача (Венгрия)
 1982 — Квартет Хаген (Австрия)
 1985 — Квартет Александера (США)
 1988 — Квартет Ванбру (Ирландия)
 1991 — Квартет имени Вигана (Чехия)
 1994 — Vellinger String Quartet (Великобритания)
 1997 — Квартет имени Ауэра (Венгрия)
 2000 — Квартет имени Казальса (Испания)
 2003 — Квартет «Атриум» (Россия)
 2006 — Формоза-квартет (Тайвань—США)
 2009 — Датский струнный квартет (Дания)
 2012 — Квартет «Аркадия» (Румыния)
 2015 — Квартет Ван Кёйка (Франция)

Ссылки 
 Официальный сайт Вигмор-холлского международного конкурса струнных квартетов на сайте концертного зала Вигмор-холл 
 Официальный сайт Лондонского фонда струнных квартетов (архивная копия) 

Академическая музыка в Великобритании
Конкурсы ансамблей

Мероприятия, регулярно проводимые с 1979 года